El nombre de Iglesia de San Cayetano o cualquiera de sus variaciones de nombre, es la denominación de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Cayetano.

Iglesias bajo la advocación de San Cayetano

Argentina 
Iglesia de San Cayetano, iglesia católica en la ciudad de Buenos Aires, Argentina;

Colombia 
.Iglesia de San Cayetano, Iglesia católica en la ciudad de Medellín.

España 
 Iglesia de San Cayetano, iglesia católica en la ciudad de Córdoba, España;
 Iglesia de San Cayetano, iglesia católica en la localidad de Famorca (Alicante;
 Iglesia de San Cayetano, iglesia católica en la ciudad de Madrid;
  Iglesia de San Cayetano, iglesia católica de Santiago de Compostela;
 Iglesia de San Cayetano, iglesia secularizada en Zaragoza

Italia 
 Iglesia de San Cayetano (Chiesa di San Gaetano), iglesia católica en la ciudad de Padua;
 Iglesia de San Cayetano (Chiesa di San Gaetano di Thiene), iglesia católica en la ciudad de Siena;

México 
 Iglesia de San Cayetano, iglesia católica en la ciudad de Guanajuato
 Parroquia de San Cayetano, iglesia católica en la colonia Lindavista de la Ciudad de México

Iglesias bajo advocación conjunta

Italia 
 Iglesia de San Miguel y San Cayetano (Chiesa di San Michele e Gaetano), iglesia católica en la ciudad de Florencia.